Geografia:
 Regne Unit:
 Wentworth (Cambridgeshire)
 Wentworth (Surrey), al comtat de Surrey.
 Estats Units:
 Wentworth (Carolina del Nord)
 Wentworth (Dakota del Sud)
 Wentworth (Missouri)
 Wentworth (Nova Hampshire)
 Port Wentworth, població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Biografies:
 Wentworth Miller (Chipping Norton, Oxfordshire, 1972), actor anglès.
 Charles Watson-Wentworth (1730 - 1782), noble i estadista britànic.